Філомена Байр (нар. 24 лютого 1996) — австрійська лижниця, що спеціалізується на слоупстайлі, брала участь у змаганнях Кубку світу в 2013 році. Вона також виступала у змаганнях за Кубок Європи. Вона була учасницею зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році.

Досягнення

Олімпійські ігри

Кубок світу

Позиції в загальній класифікації

Позиція за окремими видами

Слоупстайл

Примітки

Посилання 

 

Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2014
Австрійські лижники